Colosseum Theater (Essen), gebouw in het Duitse Essen
 Colosseum Theater (Rotterdam), voormalige bioscoop in het Nederlandse Rotterdam

Zie ook
 London Coliseum, ook wel bekend als Coliseum Theatre